M1, M01 o M-1 può riferirsi a:

Astronomia 
 M1 – numero del catalogo di Messier della Nebulosa del Granchio
 M1 – sottoclasse della classificazione stellare

Economia e finanza 
 M1, in economia è una definizione di aggregati monetari

Forze armate 
 M1 Abrams – è un carro armato da combattimento statunitense 
 M1 Carbine – era una carabina semi-automatica statunitense
 M1 Combat Car – è stato un carro armato leggero
 M1 Garand – fucile militare semiautomatico a presa di gas statunitense
 M1 – elmetto militare dell'esercito statunitense
 M1 – mortaio medio da 81mm dell'esercito statunitense
 M1 Thompson submachine gun – è un mitra statunitense calibro .45 ACP
 Benelli M1 Super 90 – fucile a canna liscia semiautomatico prodotto da Benelli Armi
 Bristol M.1 –  caccia monoplano
 HMS M1 – era un sottomarino della British Royal Navy
 Gepard M1 – fucile di precisione anti-materiali
 M1 – mina anticarro
 M1 – missile balistico sublanciato francese

Fotografia 
 Leica M1 – modello di fotocamera da 35 millimetri del 1959 
 Olympus OM-1 – modello di fotocamera da 35 millimetri del 1972

Informatica 
 M1 – comando Hayes del modem
 Apple M1, il primo system-on-a-chip di Apple (circuito integrato che in un solo chip contiene un intero sistema, o meglio, oltre al processore centrale, integra anche un chipset ed eventualmente altri controller come quello per la memoria RAM, la circuiteria input/output o il sotto sistema video).

Medicina 
 M1 – leucemia mieloblastica indifferenziata, secondo la classificazione FAB (French-American-British)
 M1 o metilone – farmaco psicoattivo e stimolante

Musica 
 M-1 –  componente del duo hip hop Dead Prez
 Korg M1 – tastiera sintetizzatore
 M1 – EP di Mathea

Sport 
 M-1 Global – organizzazione russa di arti marziali miste
 Yamaha YZR-M1 – varie moto Yamaha della classe MotoGP

Trasporti

Strade e autostrade 
 M1 – autostrada britannica Londra-Leeds
 M1 – autostrada nord-irlandese Belfast-Dungannon
 M1 – autostrada pakistana
 M1 – strada federale russa
 M1 – autostrada ucraina
 M1 – autostrada ungherese Budapest-Győr-Vienna
 M1 –  strada bielorussa
 M-1 – strada maestra montenegrina
 M1 – vecchia denominazione dell'autostrada macedone A1

Metropolitane 
 M1 – linea della metropolitana di Bucarest 
 M1 – linea della metropolitana di Budapest
 M1 – linea della metropolitana di Copenaghen 
 M1 – linea della metropolitana di Istanbul
 M1 – linea della metropolitana di Losanna
 M1 – linea della metropolitana di Milano
 M1 – linea della metropolitana di Torino
 M1 – convoglio ferroviario della metropolitana di Parigi

Altro 
 Allard M1 – automobile della Allard
 BMW M1 – automobile della BMW
 Leica M1 – fotocamera della Leica
 Korg M1 – sintetizzatore della Korg
 Olivetti M1 – Macchina per scrivere creata da Camillo Olivetti
 M1 – Rete televisiva ungherese
 Yamaha M1 – Motocicletta da competizione di Yamaha